Yinjia bezeichnet:

 Yinjia (Enyang) (尹家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Enyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yinjia (Shenbei) (尹家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning